Сырое́жкин — русская фамилия. Известные носители:

 Сыроежкин, Григорий Сергеевич (1900—1939) — деятель советских спецслужб.
 Сыроежкин, Иван Васильевич (1897—1943) — советский военачальник, полковник.
 Сыроежкин, Константин Львович (род. 1956) — казахстанский и российский синолог, доктор политических наук, профессор.
 Сыроежкин, Пётр Константинович (1913—1944) — Герой Советского Союза.

Персонажи:
 Коля Сыроежкин — герой произведений Дон-Аминадо.
 Сергей Сыроежкин — главный герой фильма «Приключения Электроника», снятого по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, его сыграл Юрий Торсуев